BGW peut faire référence à :
  ;
  (où BGW sont les initiales du fondateur, Brian Gary Wachner), une société californienne produisant des équipements audio.